Roberto Álvarez puede referirse a:

 Roberto Álvarez Calderón (1939–2006), periodista peruano;
 Roberto Álvarez Ríos (1932–), artista cubano; 
 Roberto Álvarez Ruiz (1960–), actor español; 
 Roberto Álvarez Gil (1944–), diplomático dominicano; o
 Roberto Álvarez Álvarez (1942–), futbolista y entrenador de fútbol español.